Aguacatillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Aguacatillo, Chiapas, Amatenango de la Frontera, 
 Aguacatillo, Veracruz, San Juan Evangelista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar